Zawiya (islam), een soefiklooster
 Az Zawiyah (stad), een stad in het noordwesten van Libië
 Az Zawiyah (gemeente), een gemeente van Libië